De Noodcentrales 112; de meldkamers in België waar alle noodoproepen voor brandweer- en medische hulp worden behandeld.
De Dringende Geneeskundige Hulpverlening; het Belgische systeem (waar de Noodcentrales 112 deel van uitmaken) om aan alle patiënten die dringend medische hulp nodig hebben permanent een snelle verzorging te verzekeren.